Achille Passoni – politico e sindacalista italiano
 Dario Passoni – calciatore italiano
 Diego Passoni – conduttore radiofonico, conduttore televisivo e ballerino italiano
 Luigi Passoni – partigiano e politico italiano
 Pier Luigi Passoni – partigiano e politico italiano